Ezop (bergketen) - bergketen in Siberië, Rusland
 Ezop (rivier) - rivier in Siberië, Rusland
 Ezop (film) - Tsjechoslowaakse film uit 1969